Leins ist Ortsname von

 Leins (Gemeinde Arzl), Ortschaft der Gemeinde Arzl im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol

Leins ist Familienname folgender Personen:
 Anton Leins (1866–1925), deutscher Bildhauer
 Christian Leins (* 1965), deutscher Musikmanager und Musikproduzent
 Christian Friedrich von Leins (1814–1892), deutscher Architekt
 Christine Leins (* 1969), in Tübingen lebende Künstlerin
 Hermann Leins (1899–1977), deutscher Verleger
 Isabel Dorothy Leins (* 1912), deutsche Autorin, siehe Isabel Hamer
 Werner Leins (1912–1994), deutscher Baubeamter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lainz
 Lains